Туринский договор 1860 года — договор между Сардинским королевством и Францией о передаче Франции сардинской провинции Савойя и округа Ницца.

История 

Подписан 24 марта 1860 года в Турине. Ницца и Савойя были обещаны Франции по Пломбьерскому соглашению 1858 года в обмен за её участие в войне против Австрии на стороне Сардинского королевства с целью освобождения от австрийского гнёта Ломбардии и Венеции. Туринский договор был заключён после окончания австро-итало-французской войны 1859 года, когда Франция, нарушив условия соглашения, заключила с Австрией перемирие, по которому Сардинское королевство получало только Ломбардию и к Сардинскому королевству, вопреки Цюрихским договорам 1859 года, присоединились государства Центральной Италии.

По условиям Туринского договора в апреле 1860 года в Савойе и Ницце были проведены плебисциты, после чего осуществлено присоединение этих территорий к Франции.

В день подписания договора 24 марта 1860 года немецким астрономом Робертом Лютером в Дюссельдорфской обсерватории был открыт новый астероид. Ему дали название (58) Конкордия в честь богини согласия Конкордии в связи с подписанием договора.

Литература 
 Дебидур А. Дипломатическая история Европы. — Т. 2. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. — С. 181—183. — ISBN 5-85880-089-0

Международные договоры XIX века
Международные договоры Франции
Международные договоры Сардинии
История Ниццы
История Савойи
Вторая империя
Международные договоры о территориальных изменениях
1860 год
Изменение территории Италии
Изменение территории Франции
Март 1860 года
Взаимоотношения Франции и Италии